Wiebe van der Ploeg (Statenlid)
 Wiebe van der Ploeg (burgemeester)